

Persone 
Adriano Bolzoni – regista, sceneggiatore e giornalista italiano
Andrea Bolzoni – incisore italiano attivo a Ferrara nel 1700
Attilio Bolzoni – giornalista italiano
Bolzoni – azienda produttrice di carrelli elevatori
Francesco Bolzoni – calciatore italiano
Francesco Bolzoni – critico cinematografico italiano
Giovanni Bolzoni (1905-1980) – calciatore italiano, di ruolo difensore
Giovanni Bolzoni (1937) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Giovanni Bolzoni – compositore italiano
Lina Bolzoni – docente, saggista e accademica italiana

Altro 
 Bolzoni – azienda produttrice di attrezzature per carrelli elevatori e piattaforme elevatrici

Pagine correlate 
 Bolzone